Cockburn ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Cockburn (1713–1794), schottische Poetin und Salonnière
 Alistair Cockburn (* 1953), US-amerikanischer Informatiker
 Andrew Cockburn (Ornithologe) (* 1954), australischer Evolutionsbiologe und Ornithologe
 Bill Cockburn (William Hastings Cockburn; 1902–1975), kanadischer Eishockeytorwart
 Bruce Cockburn (* 1945), kanadischer Musiker
 Catharine Trotter Cockburn (1679–1749), englische Romanschriftstellerin, Dramatikerin und Philosophin
 Claud Cockburn (1904–1981), britischer Journalist
 George Cockburn (1772–1853), britischer Marineoffizier
 Henry Cockburn (1921–2004), englischer  Fußballspieler
 James Cockburn (1819–1883), kanadischer Politiker
 James Pattison Cockburn (1778/1779–1847), britischer Soldat und Maler
 Karen Cockburn (* 1979), kanadische Trampolinturnerin
 Kylie Cockburn (* 1988), schottische Fußballschiedsrichterassistentin 
 Murray Cockburn (* 1933), kanadischer Sprinter
 Olivia Cockburn, eigentlicher Name von Olivia Wilde (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Serge Cockburn (* 1990), australischer Schauspieler

Cockburn steht für:
 Cockburn, Alternativname von Ahunui, Atoll im Pazifik, Französisch-Polynesien
 Cockburn (South Australia), Ort in South Australia, Australien
 Cockburn City, ein lokales Verwaltungsgebiet (LGA) in Western Australia, Australien
 Cockburn Sound, Bucht in Western Australia, Australien
 Cockburn Town, Stadt auf den Turks- und Caicosinseln
 Kap Cockburn, Kap auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Cockburn Island